Николай Грацианский:
 Грацианский, Николай Иванович (1851—1902) — русский юрист, присяжный поверенный.
 Грацианский, Николай Павлович (1886—1945) — русский и советский историк-медиевист.